Nichita Stănescu – poeta e saggista rumeno
 Paul Stănescu – politico romeno
 Valentin Stănescu – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Virgil Stănescu – ex cestista rumeno